Allium reticulatum är ett vetenskapligt växtnamn som använts flera gånger:

A. reticulatum Wallr. är en synonym till A. angulosum
A. reticulatum Benth. är en synonym till A. amplectens
A. reticulatum J.Presl. & C.Presl. är en synonym till A. strictum
A. reticulatum Fraser ex G.Don är en synonym till A. textile
A. reticulatum St.-Lag. är en synonym till A. victorialis